Muziekhistorisch Museum Scheurleer (1905-1935), voormalig museum in Den Haag
 Muziekhistorisch museum (1901-1973, Musikhistoriska museet), voormalige naam van het Muziekmuseum (Stockholm)
Zie ook
 Muziekmuseum (doorverwijspagina)